Split Second (deutsch: Sekundenbruchteil) steht für:
 Split Second – Spielfilm mit Rutger Hauer aus dem Jahr 1992
 Split Second (Fernsehfilm) – Fernsehfilm mit Clive Owen aus dem Jahr 1999
 Split Second (Fernsehserie) – chinesische Fernsehserie
 Split/Second: Velocity – Computerspiel
 Originaltitel des Films Explosion in Nevada aus dem Jahr 1953